2 miejscowości w Polsce: 
 Redło – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Osina 
 Redło – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój